Davis é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Davis (Iowa)
Condado de Davis (Utah)

O Condado de Cass (Texas) já se chamou Condado de Davis entre 1861 e 1871.

Desambiguações de topônimos